Линда Энн Хопкинс:
 Хопкинс, Линда Энн (более известна как Бриана Блэр; род. 1987) — американская порноактриса.
 Хопкинс, Линда Энн (более известна как Тера Патрик; род. 1976) — американская порноактриса, фотомодель.
 Хопкинс, Линда Энн (более известна как Рэйвен Алексис; 1987—2022) — американская порноактриса, модель.